Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2010 () прошёл с 27 по 30 января 2010 года в Чонджу (Республика Корея). Фигуристы из Америки, Азии, Африки и Океании выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

К участию в турнире допускались спортсмены, достигшие пятнадцатилетнего возраста на 1 июля 2009 года. Страны из Америки, Азии, Африки и Океании, национальные федерации которых являлись членами Международного союза конькобежцев, могли заявить на турнир до трёх участников (пар) в каждой из дисциплин.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Четырёх континентов по фигурному катанию
Четыре континента
Чонджу
2010 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2009/2010